Ventas de Huelma kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ventas de Huelma (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Ventas de Huelma (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar